Колорадо Рокиз в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 6
 Поражений: 15
 Процент побед: 28.57
 Очков набрано: 105
 Очков пропущено: 137

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 9
 Поражений: 20
 Процент побед: 31.03
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 156

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 149

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 138

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 142

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 134

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 6

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Колорадо Рокиз
МЛБ в сезоне 2005